Jasiewicz ist der Familienname folgender Personen: